

Anno 
 646 o 646 a.C.

Codici 
 646 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Santana Observatory, presso il Cucamonga Lake, sulle San Gabriel Mountains, in California

Matematica 
 646 – numero